Ruta de los Monasterios puede referirse a:
Ruta de los Monasterios de Valencia, ruta religiosa, cultural y turística de la Provincia de Valencia, (España).
Ruta de ratas, organización para la ocultación de criminales de guerra nazis después de la II Guerra Mundial.